I Campionati mondiali di taekwondo (World Taekwondo Championships) sono organizzati ogni due anni dalla World Taekwondo. La prima edizione è stata organizzata nel 1973. Dal 1987 vi partecipano anche le donne.

Titoli in palio
Ai mondiali senior vengono assegnati 16 titoli in 8 categorie maschili e femminili (fino a 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 e oltre 73 kg. Le tre in grassetto anche alle Olimpiadi e oltre i 67 kg), mentre ai Giochi olimpici i titoli si riducono ad 8 complessivi per 4 categorie. Nella tabella che segue in grassetto le categorie olimpiche.

Edizioni

Medagliere
Aggiornato ai Campionati mondiali 2019.

Plurimedagliati
Uomini

Donne

Note

Voci correlate
Taekwondo ai Giochi olimpici

Collegamenti esterni